Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1984 vond plaats in Rosmalen van dinsdag 10 tot en met woensdag 19 april 1984. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 15 april. Leun Otten werd kampioen. Zij behaalde in het toernooi 16 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 3 punten voor Lenie Toonen-Geurts.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1984
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Rosmalen
Sportevenement in 's-Hertogenbosch